В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New England 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6–4, 4–6, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Пем Шрайвер (переможниця)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)

 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New England